Der TA-100 Index (Tel Aviv 100 Index) ist ein israelischer Aktienindex. Er umfasst die 100 größten Aktiengesellschaften an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE).

Berechnung 
Der TA-100 Index ist technisch gesehen ein Performanceindex, der nach der Marktkapitalisierung (auf Streubesitz-Basis) gewichtet wird. Er enthält alle Unternehmen des TA-25 Index und des TA-75 Index. Bei der Gewichtung werden nur die frei handelbaren Papiere der Aktiengesellschaften berücksichtigt. Beim TA-100 Index wird unterstellt, dass alle Bardividenden und sonstigen Einnahmen aus dem Besitz der Aktien, wie Bezugsrechtserlöse und sonstige Nebenwerte, wieder in Aktien des Index reinvestiert werden. Die ausgeschütteten Dividenden werden also zum gewichteten Kurswert des Indexes hinzugerechnet. 

Über die Zusammensetzung entscheidet die israelische Börsenaufsicht, die den Index auch quartalsweise (Februar, Mai, August, November) überprüft und anpasst. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Israel, die an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gelistet sind. Zur Erstellung einer Auswahlliste werden die Unternehmen des Anlageuniversums nach der Marktkapitalisierung absteigend geordnet. Eine Besonderheit des Index ist seine relativ restriktive Kappungsgrenze bei einem Anteil von 10,0 Prozent. Damit soll gewährleistet werden, dass einzelne Unternehmen keinen dominierenden Einfluss ausüben. Schwergewichte sind beispielsweise Teva Pharmaceutical Industries, Bank Leumi und Israel Chemicals.

Die Berechnung wird während der TASE-Handelszeit, Sonntag bis Freitag, 9:45 Uhr bis 16:30 Uhr Ortszeit (8:45 Uhr bis 15:30 Uhr  MEZ) alle 30 Sekunden aktualisiert.

Geschichte

Historischer Überblick 
Der TA-100 Index startete am 1. Januar 1992 mit einem Basiswert von 100 Punkten. Am 9. Juni 1998 beendete der Aktienindex den Handel bei 336,64 Punkten. Vier Monate später, am 8. Oktober 1998, schloss der Index bei 249,19 Punkten und damit 26,0 Prozent tiefer. In den folgenden 17 Monaten stieg der TA-100 erneut. Am 3. Januar 2000 überwand er mit einem Schlussstand von 504,66 Punkten erstmals die Grenze von 500 Punkten. Am 5. März 2000 schloss das Börsenbarometer bei 585,99 Punkten. Seit Oktober 1998 beträgt der Gewinn 135,2 Prozent.

Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Aktienindex bis zum 13. Februar 2003 auf einen Tiefststand von 303,65 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 48,2 Prozent. Der 13. Februar 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Anfang 2003 begann der TA-100 wieder zu steigen. Am 14. Februar 2007 schloss das Börsenbarometer mit 1.001,68 Punkten zum ersten Mal über der 1.000-Punkte-Marke. Am 31. Oktober 2007 beendete der Aktienindex den Handel auf einem Rekordstand von 1.189,04 Punkten. Seit dem Tiefststand im Februar 2003 beträgt der Gewinn 291,6 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der TA-100 wieder zu sinken. Am 13. November 2008 fiel der Aktienindex mit einem Schlussstand von 595,17 Punkten unter die Grenze von 600 Punkten. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 23. November 2008, als er den Handel bei 517,73 Punkten beendete. Seit dem Höchststand von Oktober 2007 entspricht das einem Rückgang um 56,4 Prozent. Es ist der größte Sturz in der Geschichte des TA-100.

Der 23. November 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Aktienindex wieder auf dem Weg nach oben. Am 16. Januar 2011 markierte der TA-100 mit einem Schlussstand 1.247,92 Punkten ein Allzeithoch. Der Gewinn seit November 2008 liegt bei 141,0 Prozent. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des Index. Am 12. September 2011 beendete der TA-100 Index den Handel bei 897,98 Punkten. Der Verlust seit dem 16. Januar 2011 beträgt 28,0 Prozent. 

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, der US-Notenbank und der Bank of Japan führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 11. Dezember 2012 schloss der Index bei 1.098,53 Punkten und damit um 22,4 Prozent höher als am 12. September 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des TA-100 Index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des TA-100 Index.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des TA-100 Index.

Zusammensetzung 
Stand: 13. Dezember 2015

Weblinks 
 Index an der Tel Aviv Stock Exchange
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Israel)